Biografies:
Poliè de Làmpsac, matemàtic grec
Juli Poliè, poeta grec
Poliè el Macedoni, escriptor grec
 Química:
Poliè (química), tipus de diè que conté més de dos enllaços dobles